Mainz kan syfta på:

 Mainz – en stad i det tyska förbundslandet Rheinland-Pfalz
Kurfurstendömet Mainz – ett furstbiskopsdöme i Tysk-romerska riket, 780–1803
Mainz katolska stift – ett katolskt stift i västra Tyskland.